Francesco Natoli, noble souverain régent ;
 Antonino Natoli, religieux italien ;
 Vincenzo Natoli (1690-1770), magistrat italien ;
 Giuseppe Natoli (1815-1867), homme d'État Italien ;
 Giacomo Natoli (1846-1896), banquier et homme politique italien ;
 Guido Natoli (1893-1966), banquier italien ;
 Glauco Natòli (1908-1965), critique littéraire et poète italien ;
 Aldo Natoli (1913-2010), homme politique italien ;
 Gioacchino Natoli (né en 1940), magistrat italien ;

  ;
 Salvatore Natoli (1942-), enseignant et un philosophe italien ;
 Ugo Natoli (1915-1992), professeur et un avocat italien.

Voir aussi 
 Famille Natoli
 Palais Natoli à Palerme (Sicile)